Le terme matière peut renvoyer à :
 Matière première
 Matière grasse alimentaire
 
 Matière plastique
 Matière plastique de grande diffusion
 Matières premières minérales critiques
 Matière organique
 Matière amorphe
 Matière dangereuse
 Matière en suspension
 Matière sèche
 Matière molle
 Matière dégénérée
 Matière sombre
 Matière noire
 Matière noire froide
 Matière noire tiède
 Matière noire chaude
 Matière baryonique
 Matière nucléaire
 Matière étrange
 Matière exotique
 État de la matière
 Phase (thermodynamique)
 Matière fécale
 Matière fécale humaine
 Antimatière
 Matière gracieuse en droit français
 Matières culturelles
 Matières personnalisables

Culture et littérature 
 En littérature, la matière est l'ensemble des récits et des écrits relatif à un sujet. On parlera ainsi de matière de Bretagne pour identifier l'ensemble des contes et légendes médiévales qui ont pu être conservés, dont par exemple la Légende du roi Arthur. Dans l'usage courant, cette acception ne se retrouve que dans le domaine scolaire (les matières du programme, c'est-à-dire l'ensemble des textes à connaître et à comprendre d'une discipline), et dans la « table des matières » d'un livre.
 Matière de Bretagne
 Matière de France
 Matière de Rome
 Matière céleste
 Matière et mémoire
 Matière grise (émission télévisée)
 Matière fantôme (bande dessinée)

Articles connexes 
 
 
 Matière (philosophie)